Auteried ist der Familienname folgender Personen:
 Carl Auteried (1914–1998), österreichischer Segler
 Carl Auteried junior (* 1943), österreichischer Segler

Siehe auch:
 Autenried